Бранко Вукелић може се односити на:

 Бранка Вукелића, југословенског шпијуна,
 Бранка Вукелића, хрватског политичара.